Angels with Dirty Faces () може значити:

 Angels with Dirty Faces (альбом Sugababes)
 Angels with Dirty Faces (альбом Tricky)
 Angels with Dirty Faces (пісня Sugababes)
 Angels with Dirty Faces (пісня Sham 69)
 Angels with Dirty Faces (пісня Sum 41)
 Angels with Dirty Faces (пісня Los Lobos)
 Angels with Dirty Faces (пісня Френкі Міллера)